Le terme « galérien » peut faire référence à :
 celui qui était condamné aux galères ;
 Le Galérien, chanson française de 1942 ;
 Le Galérien, album français de bande dessinée de 1993 ;

Voir aussi